Thetis (Grieks: Θέτις) was een figuur uit de Griekse mythologie. Zij is vooral bekend als de moeder van de held Achilles.

De nereïde Thetis werd geliefd door zowel Zeus als Poseidon. Toen een voorspelling werd gedaan dat zij een zoon zou baren die machtiger dan zijn vader was, haastten beide goden zich om haar aan Koning Peleus weg te huwen. Zij verzette zich hiertegen door te veranderen in diverse vormen, maar uiteindelijk ving Peleus haar en trouwde toch met haar. Tijdens de bruiloft werd de beroemde twistappel tussen de gasten gegooid. Het kind dat geboren werd, was Achilles.

Er kan verwarring ontstaan omdat de naam van een titane, Tethys (Τηθύς), voor ons fonetisch gelijkaardig is. Tethys is echter de grootmoeder van deze Thetis (Grieks Θέτις).

Verwijzingen in de literatuur 
 Metamorphoses, Ovidius
 Ilias, Homerus
 Argonautica, Apollonius van Rhodes
 Bibliotheca, Pseudo-Apollodorus

Stamboom

Nereïde